Трес Подерес има више значења:

 Трес Подерес, Ел Поблано (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Трес Подерес (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику